Куба Гудинг Джуниър () е американски актьор, носител на награди „Оскар“ и „Сателит“, номиниран е за „Златен глобус“.  От 2002 г. има звезда на Холивудската алея на славата.

Биография

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси
Афроамерикански актьори
Носители на „Оскар“
Американски филмови продуценти
Американски християни
Афроамерикански християни
Родени в Ню Йорк